Калас има више значења:

 Калас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Калас (Судзал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику